Steltner ist der Familienname folgender Personen:

 Lukas Steltner (* 1987), deutscher Schauspieler
 Ulrich Steltner (* 1942), deutscher Slawist